Genneper Watermolen, in het stadsdeel Gestel in Eindhoven
 Gennepermolen (Gennep), een watermolen in het Limburgse Gennep